Le terme « Ici et maintenant », souvent employé sous sa forme latine « hic et nunc », est un principe utilisé dans l'approche humaniste, notamment en psychothérapie.

Littérature 
 Ici et maintenant ()  est le premier roman de Jim Thompson, qui a paru en 1942.
 Ici et maintenant : conversation avec Guy Claisse est un ouvrage écrit par François Mitterrand en collaboration avec le journaliste Guy Claisse et qui a paru en novembre 1980.
 Ici et Maintenant est un ouvrage de Marcel Vuillaume qui a paru en 2008.
 Ici et maintenant () est un roman écrit par Ann Brashares et qui a paru en 2014.

Média 
 Radio Ici et Maintenant (ou RIM) est une radio française fondée le .

Musique 
 Ici et maintenant est un album de la chanteuse française Vitaa (2013).
 Changer la vie, l'hymne du Parti socialiste sorti en 1977 (paroles Herbert Pagani, musique Mikis Theodorakis), est scandé par l'expression "ici et maintenant", sous deux formes "Tout devient possible ici et maintenant" et "Changeons la vie ici et maintenant".

Cinéma 
 Ici et maintenant est un film français réalisé en 1968 par Serge Bard

Références 

Homonymie de titre